Hotelarz – właściciel hotelu
 Hotelarz (czasopismo)